Wahl kan syfta pår:

Wahl (efternamn)

Geografi

Luxemburg 

 Wahl, Luxemburg, Diekirch, Canton de Redange,